

Цеканово — село в гміні Бельськ Плоцького повіту Мазовецького воєводства
 Цеканово — село в гміні Слупно Плоцького повіту Мазовецького воєводства